Optimal kan syfta på:

 Optimal – den bästa lösningen på ett problem, se Optimering
 Optimal Press – ett serieförlag

Se även
 Optimum